Ivoorkust was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië. Het is de derde deelname voor het land. Bij de vorige editie in 2010 eindigde Ivoorkust, in een groep met Brazilië, Portugal en Noord-Korea, op de derde plaats.

Kwalificatie 
Ivoorkust mocht als hoogst genoteerde CAF land op de FIFA-ranglijst van juli 2011 instromen in de tweede ronde in de CAF kwalificatie. Ivoorkust werd in deze tweede ronde ingedeeld in Groep C samen met Marokko, Tanzania en Gambia.

De eerste wedstrijd van Ivoorkust in deze groep was op 2 juni 2012 thuis tegen Tanzania. Salomon Kalou en Didier Drogba waren beiden trefzeker wat resulteerde in een 2-0 overwinning voor Ivoorkust. Na het 2-2 gelijkspel tegen Marokko volgde het tweeluik met Gambia. Ivoorkust won tweemaal met 3-0 van Gambia waardoor het na vier wedstrijden vier punten los stond van nummer twee Tanzania. Ivoorkust kon zich hierdoor in de vijfde wedstrijd op 16 juni 2013 uit bij Tanzania verzekeren van de tweede ronde. Ivoorkost won deze wedstrijd uiteindelijk met 4-2 door onder meer twee goals van Yaya Touré wat betekende dat ze zich hadden gekwalificeerd voor de derde ronde. De laatste (nietszeggende) wedstrijd thuis tegen Marokko eindigde in een 1-1 gelijkspel waardoor Ivoorkust ongeslagen bleef in groep C.

In de derde ronde werden de vijf sterkste landen aan een van de andere vijf landen gekoppeld om in een onderling duel (een thuis- en een uitwedstrijd) te bepalen wie zich zou kwalificeren voor het WK. Ivoorkust behoorde in de derde ronde bij de vijf sterkste landen volgens de FIFA-ranglijst van 12 september 2013. Ivoorkust werd aan Senegal gekoppeld. Ivoorkust wist de heenwedstrijd op 12 oktober 2013, die het in eigen huis speelde, te winnen met 3-1. De return, een maand later, eindigde in een 1-1 gelijkspel door een doelpunt van Salomon Kalou in de 90e minuut waardoor Ivoorkust zich kwalificeerde voor het WK.

Tweede ronde

Wedstrijden

Groep C

Derde ronde

Het wereldkampioenschap 
Op 6 december 2013 werd er geloot voor de groepsfase van het WK in Brazilië. Ivoorkust werd ingedeeld in Groep C en kreeg daardoor Recife, Brasilia en Fortaleza als speelsteden voor de groepsfase. Ook Colombia, Griekenland en Japan kwamen in Groep C terecht. Nadat bondscoach Sabri Lamouchi op 13 mei 2014 zijn 28-koppige voorselectie bekendmaakte volgde op 1 juni 2014 zijn definitieve WK-selectie van 23 man.

Selectie

Afvallers

Wedstrijden 

Land op het wereldkampioenschap voetbal 2014